EAT ellet Eat kan syfta på

 EAT – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Tanzania
 EAT – IATA-kod för en flygplats i Wenatchee, Washington, USA, se Pangborn Memorial Airport
 EAT – ICAO-kod för ett flygbolag från Slovakien, se Air Transport
 EAT – den tidszon som östra Afrika hör till, engelska East Africa Time, se Östafrikansk tid